Nositeli příjmení Nývlt (též Niewelt) jsou tyto osobnosti:

 Antonín Nývlt (1721–1782) – rychtář a vůdce selského povstaleckého guberna v roce 1776, synovec Davida Antonína
 David Antonín Nývlt (1696–1772) – náchodský správce a spisovatel, regent knížete Piccolominiho, strýc Antonína
 Eva Vrabcová Nývltová (* 1986) – česká běžkyně na lyžích
 Jakub Nývlt (* 1992) – český bubeník
 Jan Nývlt (1789–1850) – děkan a vikář v Pardubicích, dříve farář v Sezimicích a Bydžově, školní dozorce (později se psal P. Johann Niewelt)
 Jaroslav Nývlt (1915–???) – český a čs. fotbalista, bratr Oldřicha
 Kamila Nývltová (* 1989) – česká zpěvačka
 Linda Nývltová (* 1983) – slovenská topmodelka
 Metod Heřman Nývlt (1843–1906) – člen řádu premonstrátů v Žilavi, klášterní archivář a knihovník
 Miroslav Boháč-Nývlt – hudební skladatel
 Oldřich Nývlt (1912–1982) – český a čs. fotbalista, bratr Jaroslava
 Radomíra Nývltová (* 1968) – česká politička, poslankyně PSP za SPR-RSČ
 Václav Nývlt (1930–1999) – český scenárista a dramaturg

 Nývlt – fiktivní dvojník Františka Ferdinanda d'Este z filmu Jára Cimrman ležící, spící (1983)

Rod Nývltů ve Rtyni 

Rod Nývltů (Nieweltů) přišel do Čech z Holandska v 15. – 16. století. Po krátkém pobytu a zakoupení rycht v Radči (1560) a Maršově (1562), zakoupili v roce 1565 rychtu v Rtyni v Podkrkonoší, kde rod po 12 generací přebýval až do roku 1943, kdy vymřela přímá linie rychtářských Nývltů. Často majitelé rychty byli zároveň i rychtáři. Od nepaměti na rychtě žili svobodníci, originál patentu z roku 1456 je uložen v SOkA Trutnov. Mnoho členů rodiny bylo panskými úředníky a rtyňskými rychtáři.

Externí odkazy 
 Stránka farnosti Rtyně v Podkrkonoší (neoficiální webové stránky)
 Oficiální webové stránky Farnosti Rtyně v Podkrkonoší
 Gruntovní knihy rodu Nývlt v Rtyni a Svatoňovicích

 
Rtyně v Podkrkonoší